

Geografia

Niemcy 
 Laimbach – dzielnica Bad Schussenried
 Laimbach – dzielnica Bayreuthu
 Laimbach – rzeka, dopływ Ehebach

Zobacz też 
 Leimbach
 Münichreith-Laimbach